ADL – raper
 adrenoleukodystrofia
 skala ADL
 kod IATA portu lotniczego Adelaide
 Anti-Defamation League – amerykańska organizacja żydowska
 Alexander Dennis Ltd. – brytyjski producent autobusów i autokarów